Gacko polje može značiti:

 Gacko polje, polje u Lici
 Gatačko polje, polje u istočnoj Hercegovini